Die Bengaluru Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 17. November 2018 in Bangalore stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 122 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 120 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 112 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Bengaluru